żyła − wszystkie naczynia krwionośne prowadzące krew do serca bez względu na to czy jest to krew utlenowana (tętnicza) czy nieutlenowana (żylna).
 żyła kabla
 żyła (geologia)
 Dariusz Żyła − polski kierowca rajdowy
 Dmitrij Żyła – radziecki działacz partyjny
 Piotr Żyła − polski skoczek narciarski
 Władysław Żyła – polski duchowny, pedagog, ksiądz rzymskokatolicki